Niemcy:
 Blomberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Lippe
 Blomberg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wittmund

Osoby:
 Anna Blomberg (ur. 1977) – polska wokalistka rockowa
 Jan Axel Blomberg (ur. 1969) – norweski muzyk
 Konrad Blomberg (1899 – 1947) – zbrodniarz hitlerowski
 Maria Blomberg (ur. 1936) – polska archeolożka i historyczka
 Paweł Blomberg (ur. 1954) – polski siatkarz
 Werner von Blomberg (1878 – 1946) – niemiecki feldmarszałek

fa:بلومبرگ (ابهام‌زدایی)